

Geografia 
 Canada
 Montréal – città del Québec
 Montréal – regione amministrativa del Québec
 Francia
 Montréal – comune dell'Ardèche
 Montréal – comune dell'Aude
 Montréal – comune del Gers
 Montréal – comune dell'Yonne
 Montréal-la-Cluse – comune dell'Ain
 Montréal-les-Sources – comune del Drôme
 Stati Uniti d'America
 Montreal – città della Contea di Iron, Wisconsin

Altro 
 Montreal – nave mercantile
 Montreal – castello crociato in Giordania
 Montréal – circuito di Formula 1
 Alfa Romeo Montreal – modello di autovettura dell'Alfa Romeo
 Screwjob di Montréal – episodio della storia del wrestling

Pagine correlate 

 Monreal
 Montereale (disambigua)
 Monreale (disambigua)